Rudmose ist der Familienname von:
 Robert Rudmose-Brown (1879–1957), britischer Botaniker und Polarforscher

Sonstiges:
 Rudmose Brown Peak, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Rudmose Rocks, Rifffelsen vor Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis